Vallaster ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Vallaster (* 1940), österreichischer Dialektautor
 Christoph Vallaster (1950–2001), österreichischer Historiker und Autor
 Günter Vallaster (* 1968), österreichischer Schriftsteller
 Josef Vallaster (1910–1943), österreichischer Nationalsozialist und NS-Täter
 Manfred Vallaster (* 1958), ehemaliger österreichischer Politiker (ÖVP)